Amerikai Egyesült Államok
 Silverdale (Indiana)
 Silverdale (Kansas)
 Silverdale (Minnesota)
 Silverdale (Pennsylvania)
 Silverdale (Washington)

 Ausztrália
 Silverdale (Új-Dél-Wales)

 Egyesült Királyság
 Silverdale (Lancashire), Anglia
 Silverdale (Nottingham), Anglia
 Silverdale (North Yorkshire), Anglia
 Silverdale (Staffordshire), Anglia

 Kanada
 Silverdale (Brit Columbia)

 Új-Zéland
 Silverdale (Auckland)
 Silverdale (Hamilton)